Jméno a příjmení Josef Fišera neslo několik osob:

 Josef Fišera (odbojář) (1912–2005) – český odbojář, držitel Řádu čestné legie, Řádu T. G. Masaryka a vyznamenání Spravedlivý mezi národy
 Josef Fišera (pilot) (1917–1943) - československý válečný pilot
 Josef Fišera (skladatel) (1904–1984) – český hudební skladatel a dirigent

Reference